Pellona är ett släkte av fiskar. Pellona ingår i familjen Pristigasteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillartade fiskar
Pellona